|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2006 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober 2006 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 32e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2006. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de met een wildcard toegelaten Japanse Aiko Nakamura in drie sets. Bartoli wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Gisela Dulko en Maria Kirilenko had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dulko en haar Chinese partner Yan Zi waren als tweede geplaatst – zij wonnen hun openingspartij, maar lieten voor de tweede ronde verstek gaan.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Wegens een kuitblessure van Suárez moesten zij daar echter verstek laten gaan.

Het ongeplaatste duo Vania King / Jelena Kostanić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Taiwanese koppel Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Kroatische Kostanić had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse King geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2006
Japan